El término "UHU" puede hacer referencia a:

 La Universidad de Huelva, incluida en el campus de excelencia internacional; 
 Los Adhesivos UHU, conocidos como "Pegamento universal"; o
 El Heinkel He 219, un caza nocturno alemán usado en la Segunda Guerra Mundial.